Lissauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Lissauer (1832–1908), tysk läkare och arkeolog
 Ernst Lissauer (1882–1937), tysk poet och dramatiker
 Heinrich Lissauer (1861–1891), tysk neurologist

Tyska efternamn